Морејвија може бити:
 Морејвија (Ајова)
 Морејвија (Њујорк)

Види још 
 Моравија (вишезначна одредница)